dawne gminy:
 gmina Kołki – dawna gmina wiejska, powiat choszczeński, woj. szczecińskie
 gmina Kołki – dawna gmina wiejska, powiat łucki, woj. wołyńskie